Pesem Evrovizije 2001 je bilo 46. tekmovanje izbora pesmi Evrovizije na Danskem v Kopenhagnu 12. Maja, po zaslugi zmagovalne pesmi Olsen Brothers – Fly On the Wings of Love leta 2000, ki je zmagala prejšnje leto v Stockholmu na Švedskem. To leto pa je zmagala (na pesmi Evrovizije 2001) Estonija s pesmijo Everybody,  ki so jo izvajali Tanel Padar, Dave Benton & 2XL. Slovenija je pa zasedla 7. Mesto s pesmijo Nuše Derende – Energy.

Države

Rezultati

Viri 

http://www.eurovision.tv

Pesem Evrovizije po letih
2001 v glasbi